Comitatul Nassau, Nassau County sau County of Nassau, se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

Comitatul Nassau, Florida
Comitatul Nassau, New York
Comitatul Nassau (Europa), un fost comitat german din Sfântul Imperiu Roman și apoi Confederația Germană, condus de Conții de Nassau

Vezi și 
 Nassau (dezambiguizare)